Тегисе ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится в основном на острове Лансароте, но также включает малые острова Грасьоса, Алегранса, Монтанья-Клара, Роке-дель-Оэсте и Роке-дель-Эсте (из которых только Грасьоса обитаема). Занимает площадь 263,98 км². Население — 20105 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Teguise

Муниципалитеты Лас-Пальмаса